Gminy w Czechach:
 Jindřichov (powiat Bruntál)
 Jindřichov (powiat Przerów)
 Jindřichov (powiat Šumperk)